Агапитов, Владимир Васильевич (род. 1946) — деятель российского ВМФ, контр-адмирал.
 Агапитов, Максим Октябринович (род. 1970) — российский тяжелоатлет, чемпион мира 1997.
 Агапитов, Николай Николаевич (1840—1900) — российский археолог, этнограф, натуралист, директор Иркутской учительской семинарии.
 Агапитова, Светлана Юрьевна (род. 1964) — российский правозащитник, общественный и государственный деятель.